

Geografia 
 Italia
 Roselle – frazione di Grosseto

 Stati Uniti d'America
 Roselle – villaggio della Contea di DuPage, Illinois
 Roselle – borough della Contea di Union, New Jersey
 Roselle Park – borough della Contea di Union, New Jersey

Altro 
 Roselle – sito archeologico